Termenul Smart se poate referi la:

 Smart (automobil)

Tehnologie:
 Smartphone
 SmartTV 

Radio:
 Smart FM

Economie:
 Obiective SMART
 Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology